Rinke-Leitāns ist der Familienname folgender Personen:
 Ralf Rinke (* 1993), deutsch-lettischer Eishockeyspieler
 Eddy Rinke-Leitāns (* 1991), deutsch-lettischer Eishockeyspieler